Cominotto peut désigner :

Toponyme 

 Cominotto, parfois appelée Cominetto, est une petite île maltaise inhabitée ;

Patronyme 

 Adriano Cominotto (1956-), un musicien belge d'origine italienne ;
 Guido Cominotto (1901-1967), un athlète italien.